Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Démophon fils de Thésée, roi légendaire d'Athènes ;
 Démophon fils de Céléos, qui fut élevé à Éleusis par Déméter.